PHD oder PhD steht für:
 Ph.D., einen Doktorgrad in englischsprachigen und im Zuge der Bologna-Reform auch anderen europäischen Ländern
 Ph.D. (Band), eine britische Soulband
 Pädagogische Hochschule „Karl Friedrich Wilhelm Wander“ Dresden
 Plastic Head Distribution, einen britischen Großhändler
 den IATA-Code für den Flughafen New Philadelphia (Harry Clever Field)
 PHD (Mediaagentur), eine Media- und Kommunikationsagentur
 Privates Handelshaus Deutschland, eine Einkaufskooperation deutscher Lebensmittelhandelsunternehmen

Abkürzung